André Jobin peut faire référence à :
 André Jobin, artiste lyrique (ténor), comédien et metteur en scène canadien né en 1933.
 Job, scénariste suisse de bande dessinée né en 1927.